32-й выпуск Тура Швейцарии — шоссейной многодневной велогонки по дорогам Швейцарии. Гонка проводилась с 14 по 22 июня 1968 года. Победу одержал швейцарский велогонщик Луис Пфеннингер.

Маршрут 
Гонка состояла из 11 этапов общей протяженностью 1376 километров. Этапы 9 и 11 были в формате индивидуальной раздельной гонки.

Итоговое положение

Ссылки 
Официальный сайт
Тур Швейцарии 1968 на FirstCycling

1968 год в велоспорте
Спорт в Швейцарии в 1968 году
Июнь 1968 года